Джордж Ромни (): Ромни, Джордж (1734—1802) — английский художник.
 Ромни, Джордж Уилкен (1907—1995) — американский бизнесмен и политик.